Kim Jun-ho (schermer) (1994), Zuid-Koreaans schermer
 Kim Jun-ho (schaatser) (1995), Zuid-Koreaans schaatser